Finstere Gasse steht für:

 Finstere Gasse (Markgröningen), Baden-Württemberg
 Finstere Gasse (Radebeul), Sachsen